CNF, sigle composé des trois lettres C, N et F, peut désigner :
 campus numérique francophone ;
 cellulose nano-fibrillée, une des formes de nanocellulose ;
 Cercle nautique de France, le premier club d'aviron créé sur les bords de Seine, en 1875 ;
 certificat de nationalité française ;
 Comité national français, une instance de la France libre de 1941 à 1943 ;
 Conjunctive Normal Form (en français, forme normale conjonctive).

CNF est un code qui signifie : 
 Aéroport international Tancredo Neves, à Belo Horizonte, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Constant weight apnea without fins (Constant weight No Fin – apnée en poids constant sans palmes), l'une des disciplines de la plongée en apnée en compétition.

Code